Рак-діоген (Diogenes) — рід ракоподібних з родини lіогенових (Diogenidae).

Види 
Містить 62 видів:
 Diogenes acanthochela Komai, Liang & Yang, 2012
 Diogenes alias McLaughlin & Holthuis, 2001
 Diogenes avarus Heller, 1865
 Diogenes bicristimanus Alcock, 1905
 Diogenes biramus Morgan, 1987
 Diogenes brevirostris Stimpson, 1858
 Diogenes canaliculatus Komai, Reshmi & Biju Kumar, 2013
 Diogenes capricorneus Grant & McCulloch, 1907
 Diogenes costatus Henderson, 1893
 Diogenes crosnieri Dechancé, 1964
 Diogenes custos (Fabricius, 1798)
 Diogenes deflectomanus Wang & Tung, 1980
 Diogenes denticulatus Chevreux & Bouvier, 1891
 Diogenes dorotheae Morgan & Forest, 1991
 Diogenes dubius (Herbst, 1804)
 Diogenes edwardsii (De Haan, 1849)
 Diogenes extricatus Stebbing, 1910
 Diogenes fasciatus Rahayu & Forest, 1995
 Diogenes foresti Rahayu & Hortle, 2002
 Diogenes goniochirus Forest, 1956
 Diogenes granulatus Miers, 1880
 Diogenes guttatus Henderson, 1888
Diogenes heteropsammicola Momoko Igawa & Makoto Kato 2017
 Diogenes inglei McLaughlin & Clark, 1997
 Diogenes investigatoris Alcock, 1905
 Diogenes izananiae Asakura, 2006
 Diogenes jousseaumei (Bouvier, 1897)
 Diogenes jubatus (Nobili, 1903)
 Diogenes karwarensis Nayak & Neelakantan, 1989
 Diogenes klaasi Rahayu & Forest, 1995
 Diogenes laevicarpus Rahayu, 1996
 Diogenes lanaris Yap-Chiongco, in Estampador, 1937
 Diogenes leptocerus Forest, 1957
 Diogenes lophochir Morgan, 1989
 Diogenes maclaughlinae Nayak & Neelakantan, 1985
 Diogenes manaarensis (Henderson, 1893)
 Diogenes mercatoris Forest, 1952
 Diogenes merguiensis De Man, 1888
 Diogenes miles (Fabricius, 1787)
 Diogenes minimus Komai & Yoshida, 2020
 Diogenes mixtus Lanchester, 1902
 Diogenes moosai Rahayu & Forest, 1995
 Diogenes nitidimanus Terao, 1913
 Diogenes ortholepis Forest, 1961
 Diogenes ovatus Miers, 1881
 Diogenes pallescens Whitelegge, 1897
 Diogenes paracristimanus Wang & Dong, 1977
 Diogenes patae Asakura & Godwin, 2006
 Diogenes penicillatus Stimpson, 1858
 Diogenes persicus (Nobili, 1905)
 Diogenes planimanus Henderson, 1893
 Diogenes pugilator (Roux, 1829)
 Diogenes rectimanus Miers, 1884
 Diogenes senex Heller, 1865
 Diogenes serripes (Costa, 1838)
 Diogenes spinicarpus Rahayu & Forest, 1995
 Diogenes spinifrons (De Haan, 1849)
 Diogenes takedai Rahayu, 2012
 Diogenes tirmiziae Siddiqui & McLaughlin, 2003
 Diogenes tomentosus Wang & Tung, 1980
 Diogenes tumidus Rahayu & Forest, 1995
 Diogenes violaceus Henderson, 1893
 Diogenes viridis Haig & Ball, 1988
 Diogenes waltairensis Kamalaveni, 1950

Література 

Роди ракоподібних
Діогенові